Vogel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Art Vogel
 Benedict Christian Vogel
 Gernot Vogel
 Stefan Vogel
 Theodor Vogel
 Ed de Vogel